Сергей Лебедев:
 
 Лебедев, Сергей Алексеевич (1902—1974) — советский математик, Герой Социалистического Труда.
 Лебедев, Сергей Анатольевич (род. 1966) — российский работник органов внутренних дел.
 
 Лебедев, Сергей Владимирович (1913—1990) — советский физик-экспериментатор.
 
 Лебедев, Сергей Константинович (род. 1956) — российский историк.
 Лебедев, Сергей Максимович (1902—1961) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Лебедев, Сергей Малахиевич (1907—1965) — советский геодезист.
 Лебедев, Сергей Наркисович (род. 1955) — советский и российский физик-ядерщик.
 
 Лебедев, Сергей Павлович (1865—1919) — русский генерал-майор, военный инженер и археолог.
 Лебедев, Сергей Павлович (1895—1938) — священник РПЦ, священномученик.
 Лебедев, Сергей Сергеевич (род. 1981) — русский писатель.
 
 Лебедев, Сергей Элефертович (род. 1969) — советский и узбекский футболист.